ASB Classic 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2010 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 4 по 9 января 2010 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 3 из 4 финалисток женских одиночных турниров на этой неделе представляли Бельгию, причём 2 из них (Викмайер и Энен) попали в основу по специальному приглашению.
 Обе участницы финала пришли к нему без проигранных сетов.
 Янина Викмайер выигрывает свой третий титул WTA, а Флавия Пеннетта — в 10-й раз остаётся ни с чем, выйдя в финал.

Парный разряд

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Heineken Open 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2010 года
2010